Osterode – dzielnica miasta Neustadt/Harz
 Osterode am Harz – dawny powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Osterode am Harz – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Ostróda